Toponímia:
 Flores (Açores) illa de l'arxipèlag de les Açores
 Flores (Guatemala), capital del departament del Petén
 Flores (Indonèsia) illa d'Indonèsia, part de l'arxipèlag de la Sonda
 Flores de Ávila, població espanyola a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó (província d'Àvila) 
 Can Flores, immoble entre mitgeres a Amer (Selva)
 Departament de Flores, departament del sud-oest de l'Uruguai 
 Mar de Flores, petita mar a la zona sud-oriental dels arxipèlags d'Indonèsia
 Biografies: 
 Alba Flores (Madrid, 1986), actriu espanyola
 Alfredo Flores Flores (?, 1915 – Barcelona, 2007), pilot de motociclisme català
 Antonio Flores diversos personatges
 Beatriz Flores Silva (Montevideo, 1956), directora, guionista i productora de cinema uruguaiana de cinema belga i de cinema uruguaià
 Bernardo Flores (Guadalajara, Jalisco, Mèxic, 1996), cantant i actor de televisió mexicà
 Carlos Flores, diversos personatges
 Celia Flores (Madrid, 1981), cantant espanyola
 Cilia Flores (Tinaquillo, 1953), política i advocada veneçolana i esposa del president veneçolà Nicolás Maduro
 Diego Flores (Las Palmas de Gran Canaria, 1982), jugador d'escacs argentí, Gran Mestre des de 2008 i columnista d'escacs al diari Democracia de Junín
 Diego Flores Amaya (Arriate, 1908 - Morón de la Frontera, 1973), guitarrista flamenc
 Enrique Flores Magón (Teotitlan del Camino, Oaxaca , 1877 - Ciutat de Mèxic, 1954), periodista i polític mexicà
 Fernando Flores Arroyo (Alacant, 1920 - 2015), advocat i polític alacantí
 Fernando Flores Morador (Montevideo, 1950), professor universitari, filòsof i historiador de les idees uruguaià
 Fernando Flores Sintas (Cartagena, 1939), científic espanyol especialista en física condensada de la matèria
 Francisco Flores, diversos personatges
 Igor Flores Galarza (Urdiain, 1976), ciclista navarrès professional de 1996 fins al 2002 
 Ignacio Flores (1953 - 2011), futbolista mexicà
 Iker Flores Galarza (Urdiain, 1976), ciclista navarrès professional de 1999 fins al 2007
 Isidro Flores López, polític i mestre espanyol, alcalde de Talavera de la Reina (1992 -95)
 José Manuel Flores Moreno (Cadis, 1987), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa
 José María Flores Burlón (Montevideo, 1955) boxejador professional uruguaià
 José Oscar Flores (Buenos Aires, 1971), futbolista argentí, que ocupava la posició de davanter
 Josep Flores i Vallcorba (Terrassa, 1946 - 2020), jugador, àrbitre i directiu d'escacs català
 Juan Javier Flores Arcas (Linares, Jaén, 1951), monjo benedictí espanyol
 Juan José Flores (Puerto Cabello, Veneçuela, 1800 – Illa Puná, Equador, 1864), militar veneçolà i primer president de la República de l'Equador     
 Leopoldo Flores (Tenancingo, 1934-Toluca, 2016), pintor, muralista i escultor de Mèxic
 Lola Flores, cantant i actriu espanyola
 Lolita Flores (Madrid, 1958), cantant i actriu espanyola d'origen gitano
 Lourdes Flores Nano (Lima, 1959), advocada i política peruana
 Luis Flores (1961), futbolista mexicà
 Luiz Carlos Flores (1950), ciclista brasiler
 Manolo Flores (Mèrida, 1951), jugador de bàsquet espanyol de les dècades dels 70 i 80
 Manuel Flores Mora (Montevideo, 1923 - 1985), periodista, escriptor i polític uruguaià pertanyent al Partit Colorado
 Mar Flores (Madrid, 1969), model i actriu espanyola
 Mario Francisco José Flores Lanuza (Alacant, 1956), empresari i polític valencià del Partit Popular
 Marta Flores, actriu catalana d'extensa carrera
 Marta Flores i Cuadrat (Terrassa, Vallès, 1981), jugadora de corfbol catalana
 Mauricio Flores Ríos (Valparaíso, 1990), jugador d'escacs xilè, Gran Mestre des de 2009 
 Miguel Flores, futbolista xilè
 Paolo Flores d'Arcais, filòsof, periodista i professor de filosofia moral a la Universitat de Roma-La Sapienza
 Paulo Flores (Cazenga, Luanda, 1972), cantant i músic angolès
 Pedro Flores Martínez (Córdoba, Argentina, 1915 – Coulanges-les Nevers, França, 2001), militant anarquista vinculat a Manresa
 Pepa Flores o Josefa Flores González (Màlaga, 1948), actriu
 Renata Flores Rivera, cantant de hip hop, pop i trap en quítxua i castellà peruana
 Rodrigo Flores Álvarez (Santiago de Xile, 1913 - 2007), jugador d'escacs xilè
 Rosario Flores (Madrid, 1963), cantant i actriu espanyola
 Salvador Flores (1906 - ?), futbolista paraguaià
 Sylvia Flores (segle XX), política i educadora a Belize
 Venancio Flores (Trinidad, Banda Oriental, 1808 - Montevideo, 1868), militar i polític uruguaià, membre del Partit Colorado, President de la República (1853 - 1855 -68)
 Yolanda Flores (Madrid, 1960), locutora i presentadora de televisió espanyola
 Miscel·lània:
 Home de Flores, espècie extinta del gènere Homo descoberta a l'illa indonèsia de Flores el 2003
 Brigada Flores Magon, grup francès de música oi! i punk rock, conegut per les seves lletres polítiques properes al moviment llibertari